Florent Aubé (né le  à Mont-Saint-Aignan, en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Carrière en club 
Durant la saison 2011-2012, il joue quelques matchs avec le HC Bulle-La Gruyère en  ligue suisse, en parallèle à sa formation dans le championnat de Suisse junior. Le , il est échangé aux Ducs d'Angers par Rouen. Le , il est échangé aux Albatros de Brest par Angers. Le , il est échangé au Hockey Club Choletais par Brest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2006-2007 || Rouen U18 ||  France U18 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Genève-Servette Hockey Club U17 ||  ||25 ||2 ||0 ||2 ||18 ||5  ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2007-2008 || Genève-Servette Hockey Club U17 II ||  ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Genève-Servette Hockey Club U20 II || Juniors Top ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|-
| 2008-2009 || Genève-Servette Hockey Club U17 || Novices élites ||30 ||1 ||3 ||4 ||28 ||6  ||0 ||1 ||1 ||8
|-
| 2008-2009 || Genève-Servette Hockey Club U20 II || Juniors Top ||7 ||2 ||3 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Genève Futur Hockey U20 || Juniors élites A ||22 ||1 ||3 ||4 ||51 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2009-2010 || Meyrin U20 || Juniors Top ||3 ||0 ||0 ||0 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
| 2010-2011 || HC Viège/Team VS U20 || Juniors élites B ||31 ||2 ||3 ||5 ||66 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2011-2012 || HC Viège/Team VS || Juniors élites B ||12 ||2 ||0 ||2 ||18 ||11 ||1 ||0 ||1 ||18
|-
| 2011-2012 || Gottéron MJ || Juniors élites A ||19 ||1 ||1 ||2 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || HC Bulle-La Gruyère ||  ligue||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Rouen U18 || France U22 ||12 ||1 ||3 ||4 ||49 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6   
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen II || Division 2 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus ||25 ||0 ||0 ||0 ||2 ||15 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2013-2014 || Ducs d'Angers U22 || France U22 ||20 ||1 ||0 ||1 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-	 	 	 	 	 	 	
|-
| 2013-2014 || Dogs de Cholet || Division 1 ||8 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||20 ||0 ||0 ||0 ||6 ||16 ||0 ||0 ||0 ||22 
|-
| 2014-2015 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus ||23 ||0 ||1 ||1 ||18 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2015-2016 || Albatros de Brest || Ligue Magnus ||25 ||0 ||1 ||1 ||4 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2016-2017 || Dogs de Cholet || Division 1 ||24 ||1 ||0 ||1 ||24 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2018-2019 || Spartiates de Marseille || Division 1 || 26 || 1 || 2 || 3 || 22 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || Spartiates de Marseille || Division 1 || 23 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021||  Bisons de Neuilly-sur-Marne  || Division 1 || 12 || 0 || 1 || 1 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

|-
|-
|2011-2012 || Équipe de France U20 || Coupe de France ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Dragons de Rouen || Coupe de France ||5 ||1 ||2 ||3 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2012-2013 || Dragons de Rouen || Coupe Continentale ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Ducs d'Angers || Coupe de France ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015 || Ducs d'Angers || Coupe de France ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2014-2015 || Ducs d'Angers || Coupe Continentale ||6 ||0 ||1 ||1 ||4 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2015-2016̟ || Albatros de Brest || Coupe de France ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe en France 2012-2013 avec le Rouen hockey élite 76.
 Vainqueur de la Coupe en France 2013-2014 avec les Ducs d'Angers.

Notes et références 

Naissance en août 1992
Naissance à Mont-Saint-Aignan
Joueur français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur du Marseille Hockey Club
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93